Llista dels 463 municipis del departament francès de les Ardenes (08).

Ardenes